«Гонки „Пушечное ядро“ 2» — кинофильм.

Сюжет 
Вторые гонки без правил должны пройти в обратном направлении — с запада на восток. На этот раз Шейх назначил приз в 1 млн $ гонщику, который первым доберётся из Калифорнии в Коннектикут. На старт в этом заезде вышли как ранее участвовавшие, так и новые гонщики. Сможет ли Джей-Джей выиграть в этот раз?

В ролях 
 Бёрт Рейнольдс — Джей-Джей МакЛур
 Дом Делуиз — Виктор Принци / Капитан Хаос
 Дин Мартин — Джейми Блейк
 Сьюзан Энтон — Джил
 Сэмми Девис мл. — Моррис Фендербаум
 Джейми Фарр — шейх Абдул-бен-Фалафел, нефтяной магнат
 Джек Элам — доктор Николас Ван Хелсинг
 Мэрилу Хеннер — Бетти
 Ширли Маклейн — Вероника
 Джеки Чан — Джеки Чан, механик Mitsubishi
 Ричард Кил — Арнольд, гонщик Mitsubishi
 Фрэнк Синатра — Фрэнк Синатра
 Рикардо Монтальбан — король Абдул-бен-Фалафел
 Телли Савалас — Еврей Каплан
 Молли Пикон — миссис Голдфэрб
 Джордж Линдси — ''дядюшка Кэл

Награды и номинации

Награды 
 1985 Golden Screen
 Golden Screen

Номинации 
 1985 «Золотая малина»
 Худшая мужская роль (Бёрт Рейнольдс)
 Худшая женская роль (Ширли Маклейн)
 Худший режиссёр (Хэл Нидэм)
 Худший фильм (Альберт С. Рудди)
 Худший сценарий (Брок Йэйтс, Харви Миллер, Хэл Нидэм)
 Худшая мужская роль второго плана (Сэмми Девис, мл.)
 Худшая женская роль второго плана (Сюзан Энтон)
 Худшая женская роль второго плана (Мэрилу Хеннер)

См. также 
 Гонки «Пушечное ядро»
 Зона скорости

Ссылки 
  
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1984 года
Фильмы Хэла Нидэма
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1984 года
Роуд-муви США